CLI kan syfta på:

 CLI – talet 151 i romerska talsystemet
 CLI – en typ av skalprogram Command line interface, se Kommandotolk
 CLI – en öppen specifikation (publicerad som ECMA-335 och ISO/IEC 23271) utvecklad av Microsoft, se Common Language Infrastructure